Гран-при Эмилии-Романьи (, ) — 13-й этап чемпионата мира «Формулы-1»  года, прошедший на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле 31 октября — 1 ноября.

Гран-при стал третьим в сезоне, проведённым на территории одной страны (Италии) — это второй случай в истории чемпионатов мира «Формулы-1» после того, как в  году было проведено три гонки в США.

Поул выиграл Валттери Боттас на Mercedes.

В гонке победил Льюис Хэмилтон, вторым стал его напарник по команде Валттери Боттас, третьим — Даниэль Риккардо на Renault. Хэмилтон одержал 93-ю победу в карьере, а команда Mercedes досрочно завоевала 7-й подряд кубок конструкторов.

Шины 
Все гонщики получили заранее установленный одинаковый набор: два комплекта Hard, три комплекта Medium и восемь комплектов Soft.

Свободные заезды 
Этап в Имоле стал первым в сезоне, в котором был применён формат двухдневного уик-энда. В единственной субботней тренировке сессию возглавил Льюис Хэмилтон на Mercedes, вторым стал Макс Ферстаппен на Red Bull, третьим — напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +19 °C, трасса +26 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:19,416
|-
!colspan="8"|Источники:
|}

Стартовое поле

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +18 °C, трасса +24…22 °C

|-
!colspan="13"|Быстрейший круг:  Льюис Хэмилтон ( Mercedes) — 1:15,484, поставлен на 63 круге
|-
!colspan="13"|Источники:
|}

Позиции по итогу гонки

Комментарии

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также 
 Другие гонки на этой трассе:
 Гран-при Италии
 Гран-при Сан-Марино

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт автодрома Энцо и Дино Феррари

Гран-при Эмилии-Романьи
Спорт в Италии в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Ноябрь 2020 года